Рясники — топоним:

 Рясники — бывшая деревня, пригородная слобода Карачева (ныне в составе села Трыковка)
 Рясники — село в Гощанском районе Ровненской области (Украина)

См. также 
 Рясник